Вильяфели́че (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комунидад-де-Калатаюд. Занимает площадь 22,32 км². Население — 200 человек (на 2010 год).

Города-побратимы 
  Кольфеличе (Италия)

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы